François Plantier, ingénieur des ponts et chaussées français ; 
 François Plantier, fils du précédent, avocat et maire de Noirmoutier.